Миросла́в может означать:

Имя 
Мирослав — мужское имя. Известные носители:
 Мирослав (?—949) — король Хорватии в 945—949 гг.
 Мирослав (конец XII—пер. пол. XIII вв.) — волынский боярин, воспитатель, сподвижник и воевода князя Даниила Галицкого.
 Мирослав (Марусин) (1924—2009) — архиепископ Украинской Грекокатолической Церкви.
 Мирослав Гюрятинич — посадник новгородский в 1126—1128 и 1135—1136 гг. и псковский 1132—1135 гг.
 Мирослав Несдинич — новгородский посадник в 1189—1204 гг.
 Блажевич, Мирослав (род. 1935) — хорватский футбольный тренер.
 Вернер, Мирослав (род. 1941) — чешский египтолог.
 Влодарчик, Мирослав (род. 1959), польский прыгун в высоту, чемпион Европы.
 Гайдушек, Мирослав (род. 1951) — чехословацкий футболист.
 Гермашевский, Мирослав (род. 1941) — польский космонавт и военный.
 Зикмунд, Мирослав (род. 1941) — чешский путешественник, журналист, писатель.
 Клозе, Мирослав (род. 1978) — немецкий футболист польского (силезского) происхождения.
 Крлежа, Мирослав (1893—1981) — хорватский поэт, прозаик, драматург, эссеист.
 Любачивский, Мирослав Иоанн (1914—2000) — митрополит УГКЦ.
 Митрофанов, Мирослав Борисович (род. 1966) — латвийский политик, член партии ЗаПЧЕЛ.
 Морозов, Мирослав Эдуардович (род. 1969) — российский историк.
 Навратил, Мирослав (1893—1947) — хорватский военный деятель времён Второй мировой.
 Немиров, Мирослав Маратович (род. 1961) — российский поэт.
 Ондржичек, Мирослав (род. 1934) — чешский кинооператор.
 Ромащенко, Мирослав Юрьевич (род. 1973) — советский и белорусский футболист.
 Симчич, Мирослав Васильевич (род. 1923) — украинский националист, сотник УПА.
 Сополыга, Мирослав (род. 1946) — словацкий этнолог русинско-украинского происхождения.
 Стох, Мирослав (род. 1989) — словацкий футболист.
 Шатан, Мирослав (род. 1974) — чехословацкий и словацкий хоккеист.
 Шкоро, Мирослав (род. 1962) — хорватский певец и музыкант.
 Штепан, Мирослав (1945—2014) — чехословацкий и чешский коммунистический политик.
 Мирослав Ирчан (1897—1937) — украинский поэт, прозаик, публицист, драматург, переводчик, литературовед, журналист, историк, издатель.
 Мирослав Магола (род. 1958) — известный как иллюзионист под именем «Magnetic Man».

Топонимы 
 Мирослав — город в Чехии.
 Мирослав — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Оршанская волость).

См. также 
 Мирослава (значения)